Woeste ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Woeste (* 1935), deutscher Unternehmer und Sportfunktionär
 Charles Woeste (1837–1922), belgischer, katholischer Politiker
 Frank Woeste (* 1976), deutscher Jazzpianist (Klavier, Fender Rhodes)
 Friedrich Leopold Woeste (1807–1878), deutscher Sprachwissenschaftler und Mundartforscher
 Peter Woeste (* 1959), deutscher Diplomat und freiberuflicher Journalist

Siehe auch:

 Wöste